

Film en televisie
 A Place in the Sun (1916), een film uit 1916 van regisseur Laurence Trimble
 A Place in the Sun (1951), een film uit 1951 van regisseur George Stevens
 A Place in the Sun (2000-), een Britse televisieserie
 A Place in the Sun (2012), een Zweedse film uit 2012
 A Place in the Sun (2019), een Zuid-Koreaanse televisieserie

Muziek
 A place in the sun (Lit), een album van Lit (band)
 A place in the sun (album, Pablo Cruise), een album van Pablo Cruise
 A place in the sun (single, Pablo Cruise), een single op het gelijknamige album
 A place in the sun (Tim McGraw), een album van Tim McGraw
 A place in the sun (Stevie Wonder), een single van Stevie Wonder, uitgebracht in 1966
 A place in the sun (Marine Girls), een single van Marine Girls